Toponímia:
 Staunton (Gloucestershire), al Regne Unit
 Staunton (Illinois)
 Staunton Township
 Staunton (Indiana)
 Staunton Township (Ohio)
 Staunton (Virgínia)
 Biografies:
 Howard Staunton, jugador d'escacs britànic 
 Imelda Staunton, actriu britànica 
 Steve Staunton, futbolista irlandès 
 George Leonard Staunton (1737-1801), botànic anglès